Kruis of munt, ofwel tossen, een beslissingsprocedure.
 Kop of Munt (sportkrant), Nederlandse regionale sportkrant.